Strigel är ett efternamn som burits av bland andra:

 Bernhard Strigel (omkring 1460–1528), tysk konstnär
 Daniel Strigel (född 1975), tysk fäktare
 Victorinus Strigel (1524–1569), tysk teolog och reformator